Divin enfant, aussi appelé l'Enfant Jésus, expression servant à désigner Jésus de Nazareth lorsqu'il était enfant. Personnage du Nouveau Testament et de textes apocryphes ; il est à l’origine du christianisme. 
 Il est né le divin enfant est un chant de Noël faisant référence au précédent.
 Divin enfant ou enfant intérieur est un concept de la psychothérapie analytique et de la psychologie analytique.

Films et séries 
 Divine Enfant est un film français réalisé par Jean-Pierre Mocky en 1989.
 Le Divin Enfant est un téléfilm réalisé par Stéphane Clavier en 2001.
 Le Divin Enfant est l'épisode 11 de la saison 5 de Dr House, diffusé en 2008.
 Divin Enfant est un film français réalisé par Olivier Doran en 2014.

Homonymie de titre